Le terme Pro B désigne bien souvent le deuxième plus haut niveau du sport professionnel dans un pays, notamment en France. Certains championnats de Pro B sont traités dans les articles suivants :

 Championnat de France de basket-ball de Pro B pour ce qui est du basket-ball
 Championnat de Pro B de volley-ball masculin pour ce qui est du volley-ball
 Championnat de France Pro B de tennis de table pour ce qui est du Tennis de table

it:Ligue Nationale de Basket-ball#Pro B